Павел Шавров:
* Шавров, Павел (род. 1971) — белорусский футболист.
 Шавров, Павел Иванович — советский инженер.